Сегунда 1960/1961 () — 30-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1960/61 на lafutbolteca.com 
 Второй дивизион Испании 1960/61 на footballdatabase.eu

1960/1961
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1960 году
Спорт в Испании в 1961 году